William Paul puede referirse a las siguientes personas:

 William Paul Crillon Barton,  médico botánico, profesor, cirujano naval, e ilustrador botánico estadounidense;
 William Paul Thurston, matemático y profesor estadounidense;
 William Paul Young, escritor canadiense;
 William Paul (yudoca), yudoca estadounidense.
 William Paul Loeza, paisajista yucateco.